Le nom Grenfell peut désigner :
 Bernard Pyne Grenfell, 1869 - 1926, papyrologue et égyptologue britannique ;
 Francis Octavius Grenfell, 1880 - 1915, militaire britannique, décoré de la Victoria Cross après la bataille d'Audregnies en Belgique contre l'invasion allemande ;
 George Grenfell, 1849 - 1906, missionnaire et explorateur britannique ;
 Joyce Grenfell, 1910 - 1979, actrice et chanteuse britannique.

Toponymes 
 Grenfell, ville de la Saskatchewan au Canada.
 Le nom Grenfell a également été donné à une tour d'habitation à Londres, touchée par un incendie catastrophique le 14 juin 2017 - cette tour ayant été dénommée d'après la voie voisine au sud (Grenfell Road), elle-même nommée en l'honneur d'un officier britannique (le Field Marshal Francis Grenfell premier baron Grenfell).
 Grenfell Centre, un gratte-ciel à Adélaïde (Australie)

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais